Melián ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Melián (* 1990), argentinischer Boxer
 Diego Melián (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 Michaela Melián (* 1956), deutsche Künstlerin und Musikerin

Siehe auch:
 Melian